Mitsume ga Tooru может значить:
 Mitsume ga Tooru (манга)
 Mitsume ga Tooru (игра)